Rezultati Prvenstva Avstralije 1946 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Nancye Bolton je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Nancye Bolton (prvakinja)
  Nell Hopman (četrtfinale)
  Thelma Long (četrtfinale)
  Joan Hartigan (četrtfinale)
  Constance Wilson (polfinale)
  Alison Hattersley (drugi krog)
  Dulcie Whittaker (četrtfinale)
  Joyce Fitch (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1946